Il doppio del torneo di tennis Palm Beach Cup 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Paula Smith erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 6–4, 4–6, 6–2 contro Barbara Potter e Sharon Walsh.

Teste di serie

 Rosemary Casals /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (campionesse)
 Kathleen Horvath /  Yvonne Vermaak (primo turno)
 Kathy Jordan /  Paula Smith (finale)

 Hana Mandlíková /  Virginia Ruzici (semifinali) 
 Andrea Jaeger /  Mary Lou Daniels (secondo turno) 
 Patrícia Medrado /  Cláudia Monteiro (secondo turno) 
 Iva Budařová /  Marcela Skuherská (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Palm Beach Cup 1983